Ванген-на-Аре (, ) — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Берн.

Входит в состав округа Ванген. Население составляет 1983 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0992.

Ссылки 
 Официальная страница